Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 287 dans le monde.

 Route fédérale 287 en Allemagne
 BR-287 au Brésil
 Route 287 au Québec, Canada